Małgorzata Sabaudzka (ur. 1382, zm. 23 listopada 1464) – markiza Montferrat, dominikanka, mistyczka, błogosławiona Kościoła katolickiego.

Urodziła się w 1382 roku. Była córką Katarzyny z Genewy i księcia Amadeusza Sabaudzkiego. Była siostrzenicą papieża Klemensa VII. Mając 21 lat w 1403 roku wyszła za mąż za Teodora markiza Montferrat. W 1418 roku zmarł jej mąż, wówczas książę Mediolanu Filip Maria Visconti chciał ją poślubić, lecz ona odmówiła. Była mistyczką, objawiał się jej Jezus Chrystus i Matka Boża. Zmarła mając 82 lata w opinii świętości.

Beatyfikował ją Klemens IX w 1669 roku. Wspomnienie liturgiczne przypada 23 listopada.

Rodowód

Bibliografia 
 Bł. Małgorzata Sabaudzka [dostęp: 6 czerwca 2012]
 Bł. Małgorzata Sabaudzka, zakonnica w ILG [dostęp: 6 lutego 2014]

Małgorzata Sabaudzka

Małgorzata Sabaudzka
Dominikanki (biografie)
Mistycy chrześcijańscy
Urodzeni w 1382
Zmarli w 1464